Сомон — многозначный термин:

 Сомон — синоним цвету розово-жёлтый.
 Сомон — наименьшая административно-территориальная единица КНР и административно-территориальная единица 2-го уровня Монголии (в свою очередь подразделяющаяся на баги).
 Сомон — информационно-развлекательный портал Таджикистана.
 Сомони — национальная валюта Республики Таджикистан — TJS.